Бен Кларк (; родился 24 января 1983 года, Консетт, Англия) — английский футболист и футбольный тренер. Главный тренер английского клуба «Гейтсхед».

Карьера

Сандерленд 
Кларк дебютировал в составе «Сандерленда» в сентябре 2000 года в рамках кубка Уортингтона. За 5 сезонов он провел всего 14 матчей за «черных котов» (1 в Английской Премьер-лиге, 7 в Чемпионшипе, 2 в Кубке Англии, 4 в Кубке Футбольной Лиги). Несмотря на недостаток игровой практики в клубе, Кларк был капитаном сборной Англии до 19 лет и вызывался в сборную Англии до 20 лет. 11 ноября 2001 года Бен забил гол в ворота сборной Венгрии в рамках отборочного турнира к Чемпионату Европы по футболу среди юношей.

Хартлпул Юнайтед 
В 2005 году в поисках регулярной игровой практики Бен Кларк перешёл в «Хартлпул Юнайтед». Кларк сыграл свой первый матч за «моряков» в матче против «Питерборо Юнайтед». В первом сезоне из-за травм Бен провёл всего 25 матчей за свой новый клуб, в большей степени закрывая дыры в обороне и полузащите.

В сезоне 2006/07 Кларк сыграл ключевую роль в выходе «Хартлпула» в Первую Футбольную Лигу Англии. Сезон 2008/09 он так же провёл в статусе основного защитника клуба, сыграв 40 матчей во всех соревнованиях. Так же в том сезоне «моряки» добрались до 1/16 финала Кубка Англии. Однако в сезоне 2009/10 с приходом в клуб Сэма Коллинса, Кларк потерял место в основном составе и провёл всего 11 матчей во всех турнирах. «Хартлпул» не стал продлевать его контракт, и Кларк покинул клуб летом 2010 года.

Гейтсхед 
14 июня 2010 года Кларк подписал контракт с «Гейтсхедом». Спустя меньше двух месяцев Бен получил капитанскую повязку в своём новом клубе. Дебютировал за «хид» англичанин в матче против «Кеттеринг Таун» 14 августа 2010 года. Свой первый гол Кларк забил так же в матче против «Кеттеринг Таун» 22 февраля 2011 года. В своём первом сезоне он провёл 53 матча за «Гейтсхед», пропустив всего лишь 3 игры, и был назван лучшим игроком сезона в команде.

23 ноября 2015 года Кларк был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Гейтсхеда» совместно с Микки Камминсом после увольнения Малкольма Кросби. 28 ноября клуб под его руководством обыграли «Честер» со счётом 1:0.

С начала сезона 2016/17 Кларк также приступил к обязанностям одного из тренеров «хид», одновременно играя на бесконтрактной основе за клуб 9-го дивизиона «Саут Шилдс». За «моряков» он провел 4 матча, но потом получил травму паха и 15 сентября 2016 года объявил о завершении карьеры игрока

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Гейтсхеда
 Профиль игрока на Vital Hartlepool
 Профиль игрока на In The Mad Crowd

Футболисты Англии
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Хартлпул Юнайтед»
Игроки ФК «Гейтсхед»
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Гейтсхед»